

Гейтвей — місто, штат Арканзас
 Гейтвей — переписна місцевість, штат Аляска
 Гейтвей — переписна місцевість, штат Флорида